Toponímia:
 Everett (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Everett (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Everett (Washington), població dels Estats Units a l'estat de Washington
 Biografies:
 Bill Everett (Cambridge, Massachusetts, 1917 - Nova York, 1973), guionista i artista de còmics
 Brent Everett (Moose Jaw, Saskatchewan, 1984), actor porno gai canadenc  
 Chad Everett (South Bend, Indiana, 1936 - Los Angeles, Califòrnia, 2012), actor estatunidenc
 Daniel Everett (Holtville, 1951), professor de fonètica i fonologia a la Universitat de Manchester
 Hugh Everett III (Washington DC, 1930 - McLean, 1982), físic i matemàtic estatunidenc
 Mark Oliver Everett (Virgínia, Estats Units, 1963), vocalista, compositor, guitarrista, teclista i bateria de la formació de rock Eels
 Rupert Everett (Burnham Deepdale, Norfolk, 1959), actor i productor anglès